Diane D'haeseleer, Belgisch politicus 
 Guy D'haeseleer, Belgisch politicus
 Louis D'haeseleer, Belgisch politicus